Численность населения Хабаровского края по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км² (). Городское население —  % ().

Динамика численности 

Данные переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 годов приведены с учётом Еврейской автономной области, входившей в состав Хабаровского края до 1990 года, данные оценок численности населения приведены без учёта Еврейской АО

Демография 

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 
По данным Всесоюзных переписей населения 1959, 1979 и 1989 гг. (без учёта входившей в тот период в состав края ЕАО) и Всероссийских переписей населения 2002, 2010 и 2021 гг.:

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Примечания 

Население Хабаровского края